Bus bleus,  bus à haut niveau de service desservant la ville de Stockholm
 Réseau de bus Les Cars Bleus, lignes régulières desservant le sud-ouest du département de Seine-et-Marne, la partie est de l'Essonne et, dans une moindre mesure, la région Centre-Val de Loire.